Боржес () — португаломовне прізвище.

Відомі носії:

 Вілліан Боржес да Сілва (1988) — бразильський футболіст
 Ромуло Боржес Монтейро (1990) — бразильський футболіст
 Умберліто Боржес (1980) — бразильський футболіст